Bozo: Série Animada (título original Bozo: The World's Most Famous Clown) é uma animação do famoso palhaço de mesmo nome, foi produzida pela Larry Harmon Pictures Corporation, a animação começou no ano de 1958. Tendo como produtor executivo Lou Scheimer, da então desconhecida Filmation, empresa essa que ficaria famosa anos mais tarde ao produzir o desenho do He-Man e posteriormente da She-Ra.

Exibição no Brasil
No Brasil, foi exibido o programa dele na estreia pela TV Record e TVS/SBT numa primeira dublagem durante os anos 80 permanecendo em exibição até o término do programa.

Em 1 de Dezembro de 2012, a animação voltou a ser exibida dentro dos programas Bom Dia & Companhia e Sábado Animado. O desenho foi todo remasterizado e redublado para poder ser exibido nos programas. Porém não chamou a atenção do público sendo um fracasso de audiência saindo do ar junto do palhaço da emissora.

Personagens
Bozo - O personagem principal, o palhaço mais famoso do mundo. Ele trabalha num circo e está sempre viajando e vivendo aventuras com seus amigos.
Garoto Juca - É um menino que trabalha no circo e age como um ajudante do Bozo. Ele costuma acompanhá-lo em muitas aventuras.
Chefe - É o chefe de Bozo e Juca que é dono do circo onde eles trabalham.
Elvis - Um cão falante amigo de Bozo que também trabalha no mesmo circo que ele.
Lobo Lelé - Um dos rivais de Bozo. Frequentemente o atormenta em busca de satisfazer suas próprias vontades, mas muitas vezes se dá mal.
Zé Ligeirinho - O maior rival de Bozo. Um espião baixinho e cheio de truques.

Desenhos animados dos Estados Unidos
Desenhos animados da década de 1950
Desenhos animados da década de 1960